

Cinema e televisione 
Dillinger – film del 1945 diretto da Max Nosseck
Dillinger – film del 1973 diretto da John Milius
Dillinger - Nemico pubblico numero uno (Dillinger) – film TV del 1991 diretto da Rupert Wainwright

Persone
John Dillinger – criminale statunitense degli anni trenta
Dillinger – cantante giamaicano
Daz Dillinger – rapper e produttore discografico statunitense
Wendy Dillinger – giocatrice di calcio statunitense

Altro 
Dillinger – romanzo di Jack Higgins
Ed Dillinger – personaggio del film Tron (1982)